Miejscowości o tej nazwie:
 Pérez – miasto w Argentynie

Osoby o tym nazwisku:
 Florentino Pérez – hiszpański działacz sportowy
 Francisco Vicente Pérez – argentyński piłkarz
 Francisco Pérez González – rzymskokatolicki duchowny
 Francisco Guillermo Flores Perez – salwadorski polityk
 Francisco Pérez Sanchez – hiszpański kolarz szosowy
 José Eduardo Pérez – chilijski piłkarz
 Manuel Pérez – meksykański piłkarz
 Nicolás Gonzalez Pérez – rzymskokatolicki duchowny